Fourmile vagy Four Mile:
 Amerikai Egyesült Államok
 Fourmile (Alabama)
 Fourmile (Kentucky)
 Fourmile (Oregon)
 Four Mile (Dél-Dakota)
 Four Mile (Nyugat-Virginia)
 Four Mile (Ohio)
 Ausztrália
 Four Mile (Nyugat-Ausztrália)
 Pápua Új-Guinea
 Four Mile (Port Moresby)